Dieser Artikel behandelt die Spanische Fußballolympiaauswahl während der Olympischen Sommerspiele 1980.

Olympia-Qualifikation 

Spanien setzte sich in der 1. Runde gemeinsam mit Belgien gegenüber Israel und die Niederlande durch und zog die in die entscheidende 2. Runde ein. Dort konnte man Belgien und Frankreich hinter sich lassen, welches die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau bedeutete.

1. Runde 
Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}
Freilos:

2. Runde 
Spielergebnisse

Abschlusstabelle

|}

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
In der Vorrunde ging es nach zwei Unentschieden gegen den Titelverteidiger DDR und Syrien im letzten Gruppenspiel gegen die punktgleichen Algerier um den Einzug ins Viertelfinale. Durch das dritte Unentschieden schied man auf Grund des schlechteren Torverhältnisses aus dem Turnier aus.

Vorrunde (Gruppe C) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

Spanien
Spanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1980